Die Football League Fourth Division 1971/72 war die 14. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

AFC Barrow wurde in der folgenden Spielzeit durch Hereford United ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Northampton Town, Stockport County und Crewe Alexandra erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1972/73 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1971/72
Fußballsaison 1971/72